Коды языков —  короткие буквенные или цифровые коды, разработанные для представления языков в обработке данных и при коммуникации. Разработано несколько различных систем, наиболее известная из которых — стандарт ISO 639.

ISO 639 

Этот стандарт определяет коды большинства языков:
 ISO 639-1 (1998) содержит 2-буквенные сокращения;
 ISO 639-2 (2002) содержит 3-буквенные сокращения;
 ISO 639-3 (2007) — 3-буквенные сокращения;

Двухбуквенные коды в большинстве своём совпадают с кодами, используемыми в других классификаторах, например:
 коды стран по ISO 3166-1,
 коды валют по ISO 4217,
 доменные имена верхнего уровня стран (ccTLD) в Интернете — с небольшими разночтениями.

ГОСТ 7.75-97 
Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.75-97 «Коды наименований языков» в основном (за небольшими расхождениями) соответствует ИСО 639 и содержит список наименований языков на русском и английском языках, трёхбуквенные коды на основе кириллического алфавита, трёхбуквенные коды на основе латинского алфавита, трёхсимвольные цифровые коды.
Разработан Российской государственной библиотекой и Техническим комитетом ТК 191 «Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело».
Внесен Госстандартом Российской Федерации. Принят Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (отчёт Технического секретариата № 12-97 от 21 ноября 1997 года).
Дата введения в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации: 1 января 1999 года.
Изменен: 1 декабря 2000 года (изменение № 1).

В 2010 году Российской государственной библиотекой (Научно-исследовательский отдел поддержки форматов машиночитаемых данных) ведётся работа по пересмотру ГОСТ 7.75-97 на предмет соответствия ISO-639 согласно плану национальной системы стандартизации на 2009 год.

Согласно Изменению № 1, принятому Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол № 17 от 22 июня 2000 года), ГОСТ 7.75-97 является стандартом в следующих государствах:
 Азербайджан
 Армения
 Беларусь
 Грузия
 Казахстан
 Киргизия
 Россия
 Таджикистан
 Туркмения
 Узбекистан

ГОСТ 7.75-97 устанавливает буквенные и цифровые обозначения наименований языков в кодированной форме, единые для различных систем обработки информации, её хранения и обмена.

Всего предусмотрено 442 кода для 473 наименований языков на русском (из них альтернативных наименований — 31), тогда как ISO 639-2 предусматривает 545 кодов для 563 наименований на английском языке, включая альтернативные.

Коды предназначаются для использования библиотеками, информационными службами и издательствами в целях унифицированного обозначения языка документа, что особенно важно при обмене информацией в автоматизированных информационных системах.
Устанавливаемые стандартом коды также могут быть приняты лексикографами в любых случаях использования кодированной формы наименования языка.

Коды языков по ISO 639 и ГОСТ 7.75-97 

Для трёхбуквенных латинских кодов существенные отличия от предыдущего стандарта выделены жирным шрифтом.

См. также 
 ISO 639
 Список национальных доменов верхнего уровня
 Шаблон:Ref-lang

Ссылки 
 ГОСТ 7.75-97
 ГОСТ 7.75-97 (PDF версия низ)
 Список кодов языков
 ISO 639-2 Registration authority

Примечания 

Классификаторы
Стандарты ISO
ГОСТ 7.75-97
Списки языков
Языков